Il singolare del Sydney International 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Venus Williams.

Arantxa Sánchez Vicario ha battuto in finale 6–1, 6–3 Venus Williams.

Teste di serie 
Le prime 4 etste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Martina Hingis (secondo turno)
  Lindsay Davenport (quarti di finale)
  Amanda Coetzer (secondo turno)
  Irina Spîrlea (secondo turno)

 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa) 
 Conchita Martínez (secondo turno) 
 Sandrine Testud (secondo turno) 
 Anke Huber (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Sydney International 1998